Arthur von Hippel ist der Name folgender Personen:

*Arthur von Hippel (Mediziner) (1841–1916), deutscher Ophthalmologe
Arthur R. von Hippel (1898–2003), deutsch-US-amerikanischer Materialwissenschaftler und Physiker